Gynaeconitis crassa är en ringmaskart som beskrevs av Lommerzheim 1979. Gynaeconitis crassa ingår i släktet Gynaeconitis och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
crassa